Decisiones puede referirse a:
 Decisiones, serie de libros de la escritora uruguaya Cecilia Curbelo.
 Decisiones (1992-1995), serie de televisión producida en Colombia por RTI.
 Decisiones (2005-2008), serie de televisión de RTI para Telemundo.

Además, puede hacer referencia a:
 Decisiones de vida (2011-2012), serie de televisión argentina.